Фінал Кубка Англії з футболу 2016 — фінальний матч розіграшу Кубку Англії сезону 2015—2016, в якому зустрілись Крістал Пелес і Манчестер Юнайтед. Матч відбувся 21 травня 2016 року на «Вемблі» в Лондоні.

Шлях до фіналу

Матч

Деталі

Посилання 
 Фінал 

2016 у футболі
Фінали кубка Англії з футболу
Травень 2016
2016 в англійському спорті